Чемпионат Колумбии по футболу 1977 — 30-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), по итогам которых состоялся финальный турнир из 6 лучших команд, разыгравших чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Финалисасьон

Группа А

Турнирная таблица

Группа В

Турнирная таблица

Финальный турнир

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1977 на RSSSF

1977
Футбол в Южной Америке в 1977 году
1977 год в Колумбии